Łukasz Opaliński ist der Name folgender Personen:

* Łukasz Opaliński (Großmarschall) (1581–1654), polnischer Großmarschall und Woiewode
 Łukasz Opaliński (Schriftsteller) (1612–1666), polnischer Adliger, politischer Aktivist, Schriftsteller und Dichter